és un cantant i compositor gal·lés. Des de fa uns anys canta i investiga cançons i melodies tradicionals de Gal·les i intenta donar a conèixer la música i literatura pròpies del país.

Biografia 
Va créixer parlant gal·lés, competint a leisteddfod local. Als 14 anys, el 2007, es va unir als seus dos cosins i un amic per formar la banda de rock Y Bandana. L'any 2012 va fundar un grup de folk alternatiu, Plu amb les seues dues germanes, Elan i Marged. A més de la música, també té interés per la història i les cultures indígenes. Va començar a estudiar història a la Universitat d'Aberystwyth. Ha recorregut diversos països del món amb projectes NEXO.

L'abril de 2014 va començar a aprendre l'art de fer esclops. L'artesà Trefor Owen de Criccieth havia planejat retirar-se de la fabricació d'esclops, però ningú es va fer càrrec. El príncep Carles va oferir a fer una contribució per formar un nou artesà i Gwilym va rebre formació en l'ofici. El 2016 va ser finalista dels Premis d'Aprenentatge Cymru a la categoria d'Aprenent de l'Any de la Fundació.

Va guanyar el premi al millor artista individual als premis Welsh Folk Awards 2019. Va rebre una nominació al millor artista solista als BBC Radio 2 Folk Awards 2019.

Discografia 
Y Bandana

 2010: Dal Dy Drwyn / Cân y Tân
 2011: Y Bandana
 2013: Bywyd Gwyn
 2014: Mari Sal / Tafod Y Tonnau
 2016: Fel Tôn Gron

Plu

 2013: Plu
 2014: Holl Anifeiliaid y Goedwig
 2015: Tir A Golau

En solitari

Referències 

Músics gal·lesos